Лос Рамонес има више значења:

 Лос Рамонес (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Општина Лос Рамонес (Нови Леон), општина у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Рамонес (Лос Рамонес, Нови Леон), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Рамонес, Асосијасион Ганадера (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Рамонес (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Рамонес (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику